Mont Arthur (Mount Arthur en anglais) est un oronyme qui désigne plusieurs massifs et sommets de pays anglophones :

 , en Antarctique
 , en Nouvelle-Zélande

 Mont Arthur (Tasmanie) en Tasmanie (Australie)
 , au Nunavut (Canada)
 , en Colombie-Britannique (Canada)
 Mont Arthur (États-Unis), dans l'État de Washington (États-Unis)